Por Bardwell pode estar à procura de:

Localidades
Bardwell (Kentucky)
Bardwell (Texas)
Bardwell (Suffolk)

Outros
1615 Bardwell

Desambiguação